Список рекордов Азии по тяжёлой атлетике. Рекорды ведутся в каждой из весовых категорий в рывке, толчке и по сумме обоих упражнений.

В настоящее время официальные рекорды ведутся с 1993 и 1998 годов, — с момента установления Международной федерацией тяжёлой атлетики новых границ категорий.

Текущие рекорды (с 1998 года)

Мужчины

Рекорды до 1997 года 
 В категории до 90 кг на чемпионате мира 1988 года в британском Кардиффе в толчке Анатолий Храпатый (Атбасар, Целиноградская область) показал результат 235 кг.
 Анатолий Храпатый (Атбасар, Целиноградская область), выступая в категории до 82,5 кг в сумме двоеборья, показал результат 402,5 кг. Это произошло на чемпионате Европы 1984 года в болгарской Варне.
 В категории до 56 кг (по старой градации категорий) на чемпионате мира 1991 года в немецком Донауэшингене в рывке китаец Лю Шоубинь показал результат 135 кг.

Женщины

Примечания 

Азия